Abrahams ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Abrahams (1883–1967), britischer Arzt und Sportwissenschaftler
 Brian Abrahams (* 1947), südafrikanisch-britischer Jazzmusiker
 Chris Abrahams (* 1961), australischer Pianist und Komponist
 Clyde Abrahams (* 1978), südafrikanischer Hockeyspieler

 Elihu Abrahams (1927–2018), US-amerikanischer Physiker
 Gerald Abrahams (1907–1980), britischer Schachspieler und -komponist
 Glen Abrahams (* 1962), costa-ricanischer Leichtathlet
 Guy Abrahams (* 1953), panamaischer Leichtathlet
 Harold Abrahams (1899–1978), britischer Leichtathlet
 Ingrid Sommerkorn-Abrahams (* 1936), deutsche Soziologin
 Israel Abrahams (1858–1925), britischer Judaist
 Ivor Abrahams (1935–2015), englischer Bildhauer und Grafiker
 James Abrahams (1868–1947), englischer Fußballspieler
 Jim Abrahams (* 1944), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jon Abrahams (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Abrahams, britischer Rechtsanwalt
 Kurt Abrahams (* 1996), südafrikanischer Fußballspieler
 Lawrie Abrahams (* 1953), englischer Fußballspieler
 Marianne Abrahams, südafrikanische Badmintonspielerin
 Maurice Abrahams (1883–1931), US-amerikanischer Songwriter und Musikverleger
 Mick Abrahams (* 1943), britischer Gitarrist 
 Ottilie Abrahams (1937–2018), namibische Lehrerin, Aktivistin und Politikerin
 Paul Abrahams (* 1973), englischer Fußballspieler

 Roger D. Abrahams (1933–2017), US-amerikanischer Erzählforscher
 Shaquille Abrahams (* 1973), südafrikanischer Fußballspieler
 Sidney Abrahams (1885–1957), britischer Leichtathlet
 Sidney Cyril Abrahams (1924–2021), britischer Chemiker
 Tristan Abrahams (* 1998), englischer Fußballspieler
 William Miller Abrahams (1919–1998), US-amerikanischer Schriftsteller und Verleger

Abrahams ist der Name folgender Orte:
 Abrahams (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Abraham (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Abrams